Дискография австралийской поп-исполнительницы Натали Имбрульи включает в себя пять студийных альбомов, один сборник, один мини-альбом и двенадцать синглов. 

В 1996 году Натали начала сочинять песни и подписала контракт на запись альбома с RCA Records в Великобритании. Дебютный альбом Left of the Middle был выпущен в ноябре 1997 года. Он занял первое место в австралийском альбомном чарте и получил пять платиновых сертификаций от Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний (ARIA). В британском альбомном чарте он достиг пятого места, а также получил три платиновых сертификации от Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Дебютная пластинка продалась в мире тиражом более семи миллионов копий. Сингл «Torn» также имел успех, попав в первую пятёрку чартов десятка стран, а также получил множество музыкальных сертификаций.

Второй альбом певицы, White Lilies Island, был выпущен в ноябре 2001 года. Он достиг третьей строчки в Австралии и был сертифицирован как золотой, он также получил золото в Великобритании, в альбомном чарте достиг 15-ого места. С альбома было выпущено три сингла, два из которых попали в топ-40 чарта Австралии.

Counting Down the Days, её третий альбом, был выпущен в апреле 2005 года. Он смог добраться до 12-ого  места в Австралии и стал лидером альбомного чарта Великобритании, где получил золотую сертификацию. Сингл «Shiver» вошёл в первую десятку синглового чарта Соединённого Королевства, Италии и Шотландии, а также возглавил чарт Венгрии.

В 2007 году певица выпустила сборник Glorious: The Singles 97–07, сборные синглов и новых песен. Он достиг пятого места в Великобритании и был сертифицирован как золотой. Сингл «Glorious» вошёл в топ-10 чартов Словакии, Бельгии и Италии.

В 2009 году вышел четвёртый альбом Come to Life, он занял только 67-ое место в Австралии. С альбома был выпущен сингл «Want», достигший 6 места в итальянском сингловом чарте, а также получивший там золотую сертификацию. 

Свой последний на сегодняшний день, пятый студийный альбом певица выпустила в 2015 году, он получил название Male. В Австралии пластинка заняла 25-ое место, а в Великобритании стала 20-ой.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Другие песни

Видеоклипы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Имбрулья, Натали
Имбрулья, Натали
Натали Имбрулья